Dukuhpakis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Dukuhpakis, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Dukuhpakis, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar